Nemaha County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Nemaha County (Kansas)
Nemaha County (Nebraska)